ZFD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fond-du-Lac (Saskatchewan) (Canada)